Nazwisko Dogiel nosili m.in.:
 Aleksandr Dogiel (1852–1922) – rosyjski histolog
 Walentin Dogiel (1882–1955) – rosyjski parazytolog i protistolog
 Iwan Dogiel (1830–1916) – rosyjski farmakolog
 Maciej Dogiel (1715–1760) – polski ksiądz, historyk
Stanisław Klemens Dogiel (1795-1863) - polski nauczyciel